Il doppio del torneo di tennis Costarica Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Colin Dibley 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)
 Anand Amritraj /  Colin Dibley (finale)

 Bob Carmichael /  Brian Teacher (semifinali)
 Tom Gorman /  Butch Walts (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Costarica Open 1979